Pontus Petterström, född 21 april 1982 i Nybro i Småland, är en svensk före detta ishockeyspelare som spelat i Svenska Hockeyligan. Petterströms moderklubb är Nybro IF och som junior spelade han med Leksands IF. 2001 draftades han av New York Rangers i den sjunde rundan som 226:e spelare totalt. Till säsongen 2000/2001 fick kan kontrakt med Tingsryds AIF för spel i Allsvenskan i ishockey. Efter två säsonger värvades han över till Skellefteå AIK i samma serie och fick vara med och spela upp dem till Elitserien. Till säsongen 2008/2009 gick han över till Linköping HC, men återkom till Skellefteå 2012. Med dem tog han SM-guld 2012 och 2014 samt SM-silver 2015, 2016 och 2017.

Statistik

Referenser

Noter

Födda 1982
Levande personer
Män
Personer från Nybro
Spelare i Linköping HC
Spelare i Skellefteå AIK
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare valda i NHL Entry Draft 2001
Svenska ishockeyspelare
Svenska mästare i ishockey
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft
Spelare i Nybro Vikings